BZC peut désigner :
 , l'aéroport de'rmação dos Búzios au Brésil ;
 , un temple bouddhiste à Berkeley aux États-Unis.

Code IATA des aéroports